Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1994 — 32-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 1 декабря 1993 года по 5 февраля 1995 года. Трофей впервые завоевал коста-риканский клуб «Картахинес».

Зональный этап

Северо/Центральноамериканская зона

Группа 1

Предварительный раунд

Первый раунд 

|}

Второй раунд

Группа 2

Предварительный раунд

Первый раунд 

|}

Второй раунд

Группа 3

Предварительный раунд

Первый раунд 

|}

Второй раунд

Карибская зона

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Третий раунд 

|}

Третий раунд

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

 RSSSF

1994
1993 год в футболе
1994 год в футболе
1995 год в футболе